Синевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Синевичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Синевичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Синевичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.